peut désigner :
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (États-Unis)
  territoriale de la  d'infanterie territoriale (France)
  (Royaume-Uni)